Amaranthus hybridus var. paniculatus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus hybridus var. paniculatus descrita por (L.) A.Thellung es el Amaranthus hybridus de L.
Amaranthus hybridus var. paniculatus descrita por (L.) P.Fourn. es el Amaranthus cruentus de L.
Amaranthus hybridus var. paniculatus descrita por (Linnaeus) Uline & W.L.Bray es el Amaranthus cruentus de L.

Referencias